Cutty Sark foi uma banda alemã de heavy metal, formada em 1976 na cidade de Bonn na Renânia do Norte-Vestfália. A banda ficou junta até 1987, voltando a ativa somente em 1998, agora sem seu baixista original. Porém a volta da Cutty Sark durou pouco mais de um ano, voltando a se extinguir em 1999.

História

Origem 

Ao contrário do que se imagina, o nome da banda não foi em homenagem ao clipper Cutty Sark, mas sim ao uísque Cutty Sark, o preferido do baixista e líder da banda Helge Meier, a formação se seguiu com os irmãos Conny (vocal) e Michael "Micki" Schmitt (bateria) e completada pelo guitarrista Uwe Cossmann, a banda ainda contou com o tecladista Robert Schmidt, porém este saiu da banda antes mesmo dela gravar seu primeiro álbum.

Assim com a formação do quarteto a banda conseguiu fazer seu nome de forma gradual na esteira do boom do heavy metal dos anos 70 e 80 predominante na Alemanha.

Anos 80 

Em 1983 finalmente a Cutty Sark lança seu primeiro Ep, o álbum contava com apenas 4 faixas, e se chamava Hard Rock Power, mesmo nome da faixa que abre o álbum. Assim finalmente a banda começa a dar sinais de vida, e logo começa fazer um pequeno sucesso com os fãs com seu variado e diferente heavy metal melódico.

Com o sucesso do seu álbum independente, e apostando num metal diferenciado, livre dos clichês da época, e com um potencial musical para ter as portas internacionais abertas, a Cutty Sark consegue um contrato com a gravadora Mausoleum Records, que lhe renderia 2 discos, o primeiro lançado em 1984 com o nome de Die Tonight, com esse disco, a Mausoleum Records abriu definitivamente as portas para o cenário do heavy metal internacional, e não somente no cenário do metal alemão.

Em 1985, a Cutty Sark lança seu segundo álbum pela Mausoleum Records, o disco Heroes, mas o disco sofreu uma comparação direta com a Die Tonight, embora a Heroes tivessem canções de classe, como o solo de guitarra em "Love the World away", de alguma forma o álbum não teve o mesmo brilho do seu antecessor.

Anos 90 

Depois do fracasso com Heroes, tudo parecia ter terminado, nada mais foi ouvido sobre o quarteto de Bonn, e enquanto o cenário musical mudava gradualmente com o tempo, e depois de tanto silêncio sobre a banda, e mesmo sem muito alarde da imprensa, a Cutty Sark lança seu quarto disco no ano de 1997, agora pela Music Area Records, o álbum Regeneration.

A banda brinca com o álbum conjurando todos os seus pontos fortes, desde a capa fazendo alusão aos dois primeiros discos em "regeneração", até o som se deixando brilhar através de algumas novas influências. Nessa nova empreitada, o baixista Helge Meier não foi encontrado pelos outros membros da banda, e foi substituido por Torsten Pitz. A Cutty Sark terminou definitivamente em 1999, deixando um legado de 4 álbuns.

Formação

Última formação 

 Conny Schmitt - vocalista (1980-1987, 1998-1999)
 Uwe Cossmann - guitarrista (1981-1987, 1998-1999)
 Torsten Pitz - baixista (1998-1999)
 Michael "Micki" Schmitt - baterista (1980-1987, 1998-1999))

Ex-integrantes 

 Helge Meier - baixista (1976-1987)
 Robert Schmidt - tecladista (1980-1982)

Discografia 

 Hard Rock Power (1983)
 Die Tonight (1984)
 Heroes (1985)
 Regeneration (1998)

Ver também 
 Cutty Sark
 Cutty Sark (uísque)

Bandas de heavy metal da Alemanha
Bandas formadas em 1976
Quartetos musicais